Skeleton Crew ist der Titel einer Kurzgeschichtensammlung von Stephen King bestehend aus den drei Einzelbänden:
 Der Fornit
 Der Gesang der Toten
 Im Morgengrauen

Skeleton Crew steht für:
 Star Wars: Skeleton Crew, US-amerikanische Fernsehserie